О́льга Шевче́нко: Шевченко, Ольга Вячеславовна (род. 1974) — российский педагог.
 Шевченко, Ольга Дмитриевна (1931—2001) — советский металлург, Герой Социалистического Труда.
 Шевченко, Ольга Ивановна (1941 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Шевченко, Ольга Николаевна (род. 1979) — российская спортивная ориентировщица на лыжах.